Calliostomatidae är en familj av snäckor. Calliostomatidae ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calliostomatidae 88 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Calliostomatidae